Meanguera steht für:
 Meanguera (Morazán), Stadt im Departamento Morazán in El Salvador
 Isla Meanguera del Golfo, größte bewohnte Insel von El Salvador
 Meanguera del Golfo, die offizielle Bezeichnung der Gemeindeverwaltung auf der Insel
 Meanguera Canal 5, ein Fernsehsender in El Salvador